Давле́тов () — башкирская и татарская фамилия. Известные носители:

 Давлетов, Абдрауф Ганеевич (1916—1943) — Герой Советского Союза.
 Давлетов, Ахмет-Сагадат Гареевич (1898—1974) — советский врач-хирург, профессор, заслуженный врач РСФСР.
 Давлетов, Баян Еркеевич (1924—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Давлетов, Галим Абдуллович (1936—2016) — башкирский поэт, писатель, переводчик и журналист.
 Давлетов, Клыч (1922 — ?) — советский колхозник в Хорезмской области, Герой Социалистического Труда (1971).
 Давлетов, Мукеш Куанышевич (1910—1973) — советский животновод в Оренбургской области, Герой Социалистического Труда (1966).
 Давлетов, Русланбек Куролтайевич (род. 1980) — правовед, экономист, министр юстиции Республики Узбекистан.
 Давлетов, Февзи Ризаевич (род. 1972) — советский и узбекский футболист.
 Давлетов, Эдуард Газалиевич (1947—1998) — советский и российский биохимик.
 Давлетова, Людмила Ельматовна (род. 1940) — советский государственный и партийный деятель.
 Марк (Давлетов) (род. 1966) — архиерей Русской православной церкви, епископ Воркутинский и Усинский.

См. также